Bács Miklós (1964) színész
 Bács Miklós (1975) ügyvéd, humorista